Die Futsal-Asienmeisterschaft 2001 fand in Teheran, Iran vom 14. Juli bis zum 20. Juli 2001 statt. Es war die dritte Meisterschaft und der Iran wurden zum dritten Mal in Folge Meister.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Japan und Kuwait kamen als die besten Drittplatzierten weiter.

Finalrunde

Turnierbaum 

(): Penalty-Schießen

Weblinks 
 Futsal Planet

Asienmeisterschaft 2001
Sportveranstaltung in Teheran
Futsalveranstaltung 2001
Futsal (Iran)